Terhaag ist der Nachname folgender Personen:
 Andreas Terhaag (* 1968), deutscher Politiker (FDP)
 Michael Terhaag (* 1971), deutscher Rechtsanwalt